Il doppio del torneo di tennis Brussels Indoor 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Libor Pimek e Michiel Schapers 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (quarti di finale)

 Omar Camporese /  Javier Sánchez (primo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Indoor 1991
ATP Tour 1991